Spartan (motorfietsmerk)
 Spartan (kitcar)
 Spartan (vliegtuigbouwer)
 Spartan (film)
 Project Spartan, codenaam voor de opvolger van Internet Explorer, genoemd naar het personage Spartan uit Halo
 Spartan (Halo)